— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1688—1871). Асикага-хан располагался в провинции Симоцукэ (современная префектура Тотиги) на острове Хонсю.

Административный центр хана: Асикага jin’ya в провинции Симоцукэ (современный города Асикага, префектура Тотиги). На протяжении большей части своей истории княжеством Асикага управлял самурайский род Тода.

История 
Клан Асикага управлял Японием в течение периода Муромати (1338—1573). Кроме того, существовала отдельная ветвь рода Асикага, которая владела землями (сёэн) в провинции Симоцукэ в регионе Канто. В конце периода Сэнгоку эта линия клана Асикага была ослаблена постоянными войнами с родами Уэсуги, Такэда и Го-Ходзё. В 1590 году после взятия замка Одавара Тоётоми Хидэёси род Асикага в провинции Симоцукэ был окончательно лишен своих владений.

В 1688 году сёгун Токугава Цунаёси возвысил сводного брата своей матери, Хондзё Мунэсукэ (1629—1699), в ранг даймё и выделил ему во владение на бывшей территории клана Асикага одноимённый домен (10 000 коку). Позднее его доход был увеличен до 20 000 коку. В 1692 году Хондзё Мунэсукэ был переведен в Касама-хан в провинции Хитати.

В 1692—1705 годах Асикага-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава. В 1705 году, несмотря на свой преклонный возраст, хатамото Тода Тадатоки (1637—1712), получил от сёгуна Токугава Иэнобу в награду за долгую службу 3 000 коку в дополнение к принадлежавшим ему 8 000 коку, став новым даймё Асикага-хана. Клан Тода правил в княжества Асикага до конца периода Эдо. Тода Тадаюки, последний даймё Асикага-хана (1856—1871), занимал в сёгунате должность рикугун бугё, но позднее перешел на сторону нового императорского правительства Мэйдзи во время Войны Босин.

В июле 1871 года после административно-политической реформы Асикага-хан был ликвидирован. Территория бывшего княжества была включена в состав префектуры Тотиги.

Согласно переписи 1870 года, в Асикага-хане проживало 6 826 человек в 1 473 домохозяйствах, из которых было 383 самурая в 106 домохозяйствах.

Список даймё

См. также 
 Список японских ханов
 Ликвидация ханов и основание префектур

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии